Mellem to verdener kan henvise til:

 Mellem to verdener (dokumentarfilm fra 1962) – dansk dokumentarfilm fra 1962 instrueret af Sven Methling
 Mellem to verdener (dokumentarfilm fra 1983) – dansk film instrueret af Jimmy Andreasen og Harold Ryan
 Mellem to verdener (dokumentarfilm fra 2018) – dansk dokumentarfilm fra 2018 instrueret af Janus Metz